Fredrik Lennman kan syfta på:

* Fredrik Lennman (1840–1917), svensk sjömilitär
 Fredrik Lennman (född 1955), svensk präst